Stir Fry — песня американского хип-хоп-трио Migos. Песня была выпущена 20 декабря 2017 года на лейблах Quality Control, Motown и Capitol.

Коммерческая оценка 
Pitchfork дал песне положительный отзыв, сказав, что «это дезориентирующий лабиринт звуков, ритм, который трудно понять, не говоря уже о рэпе».

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Комментарии

Источники